Кяпаляйское староство () — одно из 10 староств Ионишкского района, Шяуляйского уезда Литвы. Административный центр — деревня Кирнайчяй.

География 
Расположено  в  на севере Литвы, в юго-восточной части Ионишкского района.

Граничит с Крюкайским староством на востоке, Гатаучяйским — на юго-западе и юге, Ионишкским — на западе и северо-западе, Саугелаукским — на севере и северо-востоке, и Пашвитинским староством Пакруойского района — на юго-востоке и юге.

Население 
Кяпаляйское староство включает в себя 27 деревень.

Примечания 

Староства Ионишкского района